Concerto per violoncello e orchestra n. 2 di Luigi Boccherini
 Concerto per violoncello e orchestra n. 2 di Antonín Dvořák
 Concerto per violoncello e orchestra n. 2 di Joseph Haydn
 Concerto per violoncello e orchestra n. 2 di Camille Saint-Saëns
 Concerto per violoncello e orchestra n. 2 di Dmitrij Šostakovič